

Giochi 
 Meccano – gioco di costruzioni.

Musica 
 Meccano – gruppo musicale italiano.
 Meccano Twins – gruppo musicale italiano.
 Meccano Records – etichetta discografica italiana.